За рік до того турнір не проводився.

Яніна Вікмаєр здобула титул, у фіналі перемігши Ніколь Гіббс з рахунком 6-3, 7-64.

Сіяні гравчині 

  Яніна Вікмаєр (переможниця)
  Татьяна Марія (чвертьфінал)
  Бояна Йовановські (2-ге коло)
  Наомі Броді (2-ге коло)

 Ніколь Гіббс (фінал)
 Юлія Глушко (1-ше коло)
 Сачія Вікері (1-ше коло)
 Ребекка Петерсон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Тур WTA 2015
2015